В 2009 году проходил 61-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам. С этого года в классе MotoGP стал единый шинный производитель Bridgestone.

Расписание гонок 
Окончательное расписание гонок на 2009 год было опубликовано 13 марта 2009 года. Из расписания был исключён Гран-при Венгрии. Таким образом, в 2009 году будет 17 заездов — на один меньше, чем в 2008.

 ‡ = Ночная гонка

Положение в чемпионате мира 
 Гонщики, отмеченные голубым фоном, могут претендовать на звание лучшего новичка года.
 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

MotoGP

250cc

Результаты заменяющих гонщиков и гонщиков по wildcard в классе 250cc

125cc 

† Гонщики получили половину от тех очков, которые должны бы были, так как дистанция гонки не была пройдена полностью.

Результаты заменяющих гонщиков и гонщиков по wildcard в классе 125cc

Положение в Кубке конструкторов

MotoGP

250cc

125cc 

† Гонщики получили половину от тех очков, которые должны бы были, так как дистанция гонки не была пройдена полностью.

Участники

MotoGP 
Предвариательный список был опубликован 15 декабря, 2008.

250сс

125cc

Ссылки 

Мотогонки Гран-при по сезонам